Ке́ммерн () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Бамберг. Население составляет 2578 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 8,27 км². Официальный код — 09 4 71 150.

Население 
 общины составляет  чел.

Культовые здания и сооружения

Фотография 
Радуга над общиной Кеммерн →

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии